Николай Шведов:
 Шведов, Николай Иванович (1897—1972) — советский военачальник, военный лётчик, полковник.
 Шведов, Николай Константинович (1849—1920) — русский военный и государственный деятель.
 Шведов, Николай Константинович (коллаборационист) (1906—1943) — бывший советский подполковник, позднее коллаборационист, организатор карательных акций («Боевая группа Бергмайстера»).